Broberg är ett  efternamn, som den 31 december 2014 bars av 3370 personer bosatta i Sverige samt av 654 personer bosatta i Danmark och av 144 personer bosatta i Finland.

Personer med namnet Broberg
Albin Broberg (född 1993), musiker och kompositör
Anders Broberg, flera personer
Anders Broberg (museiman) (1953–1997), arkeolog och museiman
Anders Broberg (psykolog) (född 1950), psykolog och psykoterapeut
 Beinta Broberg (1667–1752), dansk-färöisk kvinna, förebild för huvudpersonen i Jørgen-Frantz Jacobsens roman Barbara
 Bertram Broberg (1925–2005), professor i hållfasthetslära
 Bosse Broberg (född 1937), jazztrumpetare, kompositör och orkesterledare
 Carl Broberg (1880–1958), ämbetsman
 Carl Johan Broberg (1740-talet–1802), instrumentmakare
 Charlotte Broberg (född 1968), politiker, moderat
 Christian August Broberg (1811–1886), dansk köpman och politiker
 Curt Broberg (1923–2003), skådespelare och teaterregissör
 Emil Broberg (född 1975), politiker, vänsterpartist
 Folke Broberg (1906–1994), försäkringsdomare
 Gunnar Broberg (1942–2022), idé- och lärdomshistoriker
 Hans Broberg (1906–1988), ingenjör och politiker, folkpartist
 Inga Broberg (född 1939), friidrottare, längdhoppare
 Iwan Broberg (1887–1975), stenhyggare och konstnär
 Jan Broberg (1932–2012), litteraturhistoriker, kritiker och författare
 Johan Valentin Broberg (1825–1887), läkare
 John Broberg (1892–1979), konstnär
 Karl Theodor Broberg (1849–1901), präst och skolman
 Knut Broberg (1895–1986), kompositör
 Krister Broberg (född 1941), musiker, regissör och skådespelare
 Laurits Broberg (1859–1937), dansk politiker
 Lenne Broberg (1940–1991), sångare, musiker och skivproducent
 Lily Broberg (1923–1989), dansk skådespelare och sångerska
 Martin Broberg (född 1990), fotbollsspelare
 Oscar Olsson i Broberg (1856–1933), hemmansägare och politiker
 Ragnhild E. Ch. Broberg (1887–1957), författare och manusförfattare
 Robert Broberg (1940–2015), sångare, kompositör, musiker och konstnär
 Rolf Broberg, flera personer
 Rolf Broberg (generaldirektör) (1903–1996), jurist och ämbetsman
 Rolf Broberg (journalist) (född 1948)
 Severin Broberg (1822–1900), dansk skolman och författare

Se även
 Broberg/Söderhamn Bandy, bandylag i Söderhamn

Källor

Svenska efternamn
Danska efternamn